Ishockey-VM 2022 kan syfta på:

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2022
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2022